Nalo steht für:

 Nako, eine Gemeinde und ein Departement im westafrikanischen Staat Burkina Faso 
 Nako (Indien), Dorf im Distrikt Kinnaur in Indien

NAKO steht für:
 NAKO, eine medizinische Gesundheitsstudie

Nako ist der Familienname folgender Personen:

 Claudine Mboligikpelani Nako, US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin 

Abkürzung